Beth Haim (Ouderkerk), een joodse begraafplaats in Nederland.
 Beth Haim (Curaçao), een joodse begraafplaats op Curaçao.